Пи́нский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Минского наместничества и Минской губернии.

Центр — город Пинск.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 23 волости: Бродницкая, Витчевская, Доброславская, Жабчицкая, Кожан-Городецкая, Кухоцковольская, Лемешевичская, Логишенская (центр — д. Мокрая Дубрава), Лунинская, Любешовская, Морочанская, Пинковичская, Плотницкая, Погост-Загородская, Поречская, Святовольская, Ставокская (центр — мест. Ченчицы), Столинская, Телеханская, Теребежовская, Угриничская, Хоинская, Хотыничская.

История 
Пинский уезд в составе Минской губернии Российской империи образован в 1793 после 2-го раздела Речи Посполитой. С 1795 по 1796 относился к Минскому наместничеству, затем к Минской губернии.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 230,8 тыс. чел. В том числе белорусы — 74,3 %; евреи — 19,5 %; русские — 2,6 %; поляки — 2,6 %. В уездном городе Пинске проживало 28 368 чел.

См. также 
 Пинский повет
 Пинский повят (II Речь Посполитая)
 Пинский район

Примечания

Литература